Шато:
 Шато ( — замок) — французское название дворянской загородной усадьбы.
 Тюрки-шато — тюркский кочевой народ, потомки среднеазиатских хуннов.